Virgin Radio International, radiostation van de Virgin Group
Virgin Radio (Frankrijk), Franse radiozender die rock- en popmuziek draait
Virgin Radio Groove, internetradio, tot juni 2000 The Groove genaamd
Virgin Radio Italia, Italiaans radiostation, sinds 12 juli 2007